Ålbæk Bugt (Baie d'Albæk Bay) est une baie peu profonde, environ  de profondeur, sur la côte Nord-Est de Skagen Odde dans l'extrême Nord du Jutland, Danemark. Elle s'étend de from Skagen au Nord jusqu'à  au Sud. La partie côté Cattégat du  est souvent utilisé comme mouillage pour les navires cherchant un abri au vent d'Ouest dans le Skagerrak.

Les eaux de la baie sont relativement calme rendant les plages sûres pour la baignade. Le Port de Skagen est situé dans Ålbæk Bugt.

Bibliographie

Notes et références 
 

Skagen
Baie de la mer Baltique